Fillér, a forint váltópénze
Fillér, Ratkósebes szlovákiai községhez csatolt falu